Prat kan vara:

El Prat
Tal (språk)